Essa é uma lista de autores religiosos.


D 
Daniel R. Jennings

G 
Gesiel Júnior

J 
Jerry Jenkins

S 
Syed Ali Naqvi

T 
Tim Lahaye

Religiosos
Religiosos
Escritores Religiosos